Андре́евщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Андреевщина — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Андреевщина — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Андреевщина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Андреевщина — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Андреевщина — деревня в Марёвском районе Новгородской области.